Самбрано () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Антоні Самбрано (1998) — колумбійський легкоатлет
 Генрі Самбрано (1973) — колумбійський футболіст
 Карлос Самбрано (1989) — перуанський футболіст
 Октавіо Самбрано (1958) — еквадорський футболіст і тренер
 Родді Самбрано (1978) — еквадорський футбольний арбітр